Kungliga Tekniska högskolan - technische hogeschool in Stockholm
 Tekniska högskolan (metrostation) - metrostation nabij bovenstaande hogeschool